Denumirea de Gălăbeț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Gălăbeț, un sat în comuna Pomorie, regiunea Burgas;
 Gălăbeț, un sat în comuna Haskovo, regiunea Haskovo.